Wiatka, ros. Вятка
 wiatka – koń wiacki, typ małego, prymitywnego konia rolniczego pochodzący z Rosji
 Wiatka – rzeka w Rosji (Tatarstan), prawy dopływ Kamy
 Wiatka – od 1934 Kirow – miasto w europejskiej części Rosji nad rzeką Wiatką
 wiatka – radziecki skuter
 wiatka – radziecka marka pralek automatycznych.